Иван Булос Герреро (; род. 20 мая 1993 года, Лима, Перу) — перуанский футболист, нападающий клуба «Спорт Бойз» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Булос — воспитанник клуба «Ригистас Лима» из своего родного города. В 2010 году им интересовались «Альянса Лима» и аргентинский «Банфилд», но Иван подписал контракт со «Спортинг Кристал». 30 июля 2011 года в матче против «Мельгара» Булос дебютировал в перуанской Примере, заменив во втором тайме Тарека Каррансу. По оконяании сезона Иван перешёл в льежский «Стандард» и для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду в «Сент-Трюйден». 8 сентября в поединке против «Уайт Стар Брюссель» он дебютировал во Втором дивизионе Бельгии. Летом 2013 года Иван вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал «Университарио», но дебютировать за команду он так и не смог.

В 2015 году Булос окончательно вернулся на родину, подписав контракт со столичным «Депортиво Мунисипаль». 2 мая в матче против «Универсидад Сесар Вальехо» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Иван забил свой первый гол. По итогам сезона он забил девять мячей, став одним из лучших бомбардиров команды.

В начале 2016 года Булос перешёл в чилийский «О’Хиггинс». В матче против «Универсидад де Чили» он дебютировал в чилийской Примере. 24 апреля в поединке против «Кобресаль» Иван забил свой первый гол за «О’Хиггинс». В начале 2017 года Булос присоединился к португальской «Боавиште». 4 февраля в матче против «Шавиша» он дебютировал в Сангриш лиге. 18 февраля в поединке против «Фейренсе» Иван забил свой первый гол за «Боавишту».

Карьера в сборной 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Перу Булос участвовал в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Венесуэлы и дважды Уругвая.

5 сентября 2015 года в товарищеском матче против сборной США Булос дебютировал за сборную Перу, заменив во втором тайме Даниэля Чавеса.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 
 Perfil en Transfermarkt
 Perfil en fichajes

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Спорт Бойз»